Isidore Katzenberg est un personnage de fiction récurrent dans les romans de Bernard Werber. Il apparaît dans Le Père de nos pères, L'Ultime Secret, L'Arbre des possibles, Le Rire du cyclope et Le Miroir de Cassandre.

Personnage 
Isidore est un ancien policier où son intelligence, son talent et ses usages de la science lui ont valu le surnom de "Sherlock Holmes scientifique". Il s'est ensuite reconverti dans le journalisme.
Cependant, traumatisé à la suite d'un attentat à la bombe dans le RER (dont il sortira indemne), choqué par la violence et l'hypocrisie du monde, il est devenu un reclus, vivant dans un château d'eau avec des dauphins pour animaux de compagnie.
C'est lui qui a eu l'idée des expériences 23 et 24 menées respectivement sur Daniel Katzenberg et Cassandre Katzenberg, les enfants de son frère, dans Le miroir de Cassandre.
Il acceptera alors d'accompagner Lucrèce Nemrod pour ses enquêtes journalistiques dans Le Père de nos pères, L'Ultime Secret et Le Rire du cyclope.
Isidore finira aussi par tomber amoureux de Lucrèce, décrite comme une jeune femme particulièrement belle, intelligente, gracieuse, fine et talentueuse. Celle-ci a 28 ans lors de l'énigme du Rire du Cyclope.
De son côté, il est décrit comme très grand, gros et calme, contrastant avec Lucrèce, autant physiquement que mentalement, et a 20 ans de plus que Lucrèce.

Autres 
Recherchant la « VMV » (Voie de Moindre Violence), Isidore a inventé un schéma dessiné, « l'Arbre des possibles », permettant de découvrir cette voie.

Anecdote 

 Dans une nouvelle de L'arbre des possibles ("L'ami silencieux"), un policier scientifique s'appelle Isidore
 Le grand-père de Bernard Werber s'appelait Isidore Werber (remerciements à la fin du livre Le Père de nos pères)
 Il sera l'investigateur de la "rétro-futurologie", idée phare de Cassandre Katzenberg dans le roman Le miroir de Cassandre (A. Michel) de Bernard Werber sorti en .

Voir aussi 
 Bernard Werber
 Lucrèce Nemrod

Personnage de Bernard Werber
Policier de fiction
Scientifique de fiction
Journaliste de fiction
Personnage de fiction créé en 1998